Broomfield ist 

der Name folgender Orte
in Großbritannien:
 Broomfield (Essex)
 Broomfield (Kent)
 Broomfield (Somerset)

in Neuseeland:
 Broomfield (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Broomfield (Colorado) (gleichzeitig eigenständiger Verwaltungsbezirk)
 Broomfield (Arkansas)
 Broomfield Center (Michigan)

der Familienname folgender Personen:
 Nick Broomfield (* 1948), britischer Dokumentarfilmer
 Nigel Broomfield (1937–2018), britischer Diplomat
 William Broomfield (1922–2019), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bromfield